Александр Сычёв:
 
 
 Сычёв, Александр Борисович (род. 1973) — российский хоккеист
 Сычёв, Александр Фёдорович (1946—1977) — русский советский поэт, переводчик, журналист, член Союза журналистов СССР.